Папиташвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Папиташвили, Григорий Михайлович (? — 1871) — епископ Русской православной церкви.
 Папиташвили, Гурам Михайлович (1934) — грузинский тренер по самбо и дзюдо, один из основоположников дзюдо в Грузии.